Szokira Tamás (1988 –) magyar köztisztviselő.

Családja 
Szokira Tamás Nyíregyháza környéki négygyerekes, görögkatolikus családból származik. Szokira Tamás a családban a második legidősebb gyermek. Édesapja Szokira János, aki Bököny község görögkatolikus parókusa.

2017 augusztusában feleségül vette Orbán Sárát. Az esküvő a tabáni templomban volt.

Életrajz

Tanulmányai 
Alapfokú és középfokú tanulmányait Nyíregyházán végezte. Alapfokú és középfokú tanulmányai mellett zenélni tanult, 8 éven keresztül hegedülni tanult, ezt követően nagybőgőre váltott. Játszott Nyíregyháza nemzetközi szinten elismert zenekarában.

A Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán tanult, szakdolgozata Az ICTY működésének megítélése a szerbek körében címet viseli.

Munkássága 
Európai politikai tanácsadóként dolgozott a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség külügyi kabinetjének. Titkárságvezető volt a Nemzetgazdasági Minisztériumban, majd 2014-ben a Navracsics Tibor által vezetett Külügyminisztériumba jelentkezett dolgozni. 2014-ben, amikor Navracsics Tibort európai uniós biztossá nevezték, akkor Szokira Tamás az Európai Bizottság munkatársa lett, ahol Navracsics Tibor asszisztenseként dolgozott Brüsszelben. 2017 júliusában távozott az Európai Bizottságtól.

2016-ban előadást tartott az Európai Bizottság épületében, melynek a témája az Európai Unióba csatlakozásra váró országok lehetséges együttműködése volt.

Jegyzetek 

1988-ban született személyek
Élő személyek
Orbán család